Adolfo Orrù- incisore, pittore e scultore italiano

 Pamela Giacoma Giovanna Orrù – politica italiana